Príncipe Felipe Karađorđević (cirílico serbio: Филип Карађорђевић; nació el 15 de enero de 1982 en Falls Church, Virginia, Estados Unidos), es un miembro de la Casa de Karađorđević de Serbia.

Vida 
Es hijo del último Príncipe Heredero del antiguo reino de Yugoslavia, Alejandro de Yugoslavia y de su primera esposa la princesa María de la Gloria de Orleáns-Braganza, princesa del Brasil, por lo tanto desciende de la infanta María de la Esperanza de Borbón-Dos Sicilias y Orleáns, hermana de la fallecida condesa de Barcelona, María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias.

Es hermano mellizo de Alejandro Karađorđević y ocupa el primer puesto en la sucesión al trono de Serbia después de su padre, tras la renuncia del príncipe Pedro Karađorđević, su hermano mayor. Sus padrinos de bautismo son la reina Sofía de España, el rey Constantino II de Grecia y la princesa Ana de Orleans, duquesa viuda de Calabria.

Felipe vivió en Virginia (Estados Unidos) hasta el año 1984 que junto a su hermano mellizo fue educado posteriormente en Londres y en la ciudad de Canterbury (Inglaterra).   En el año 2000 completó sus estudios secundarios en el King's School de Canterbury. Obtuvo el grado BA de Económicas de la Universidad de Londres.

Actualmente trabaja en una institución financiera extranjera en la ciudad de Londres.
 
El 17 de julio del 2001 se instaló junto a su familia en el Palacio Real de Belgrado.

Tras la renuncia el 27 de abril de 2022 de su hermano Pedro a los derechos dinásticos, se convierte en heredero de su padre al trono serbio.

Él también está en la Línea de Sucesión al trono Británico.

Matrimonio y Descendencia 

El 24 de julio de 2017 se prometió con la señorita Danica Marinković, que nació en Belgrado el 17 de agosto de 1986, hija del diseñador gráfico Milán Marinković (nacido en 1947 en la ciudad de Belgrado), conocido como Milan "Cile" Marinkovic un respetado pintor impresionista y de su esposa Zorica "Beba" Krupež. Danica tiene oficialmente doble nacionalidad, la francesa y la serbia, y como su esposo estudió en Inglaterra, graduándose en el Chelsea College of Arts de Londres, antes de embarcarse en la tarea de ser diseñadora gráfica.

El príncipe Felipe y Danica Marinković se casaron en la Iglesia del Arcángel San Miguel de Belgrado,  Serbia.  Como testigos a la ceremonia firmaron la princesa heredera Victoria de Suecia y su hermano el príncipe heredero Pedro de Yugoslavia. Estuvieron presentes sus madrinas de bautismo, la reina Sofía de España y la princesa Ana de Orleans, duquesa viuda de Calabria, aunque no su padrino, el rey Constantino II de Grecia.

El matrimonio tuvo a su primer hijo,
Esteban Karađorđević en Belgrado el 25 de febrero de 2018 a las 10.30 horas. Esteban es el primer varón de la familia real que nació en Serbia en 90 años, ya que el último miembro en nacer en el país fue el Príncipe Tomislav de Yugoslavia en 1928.
Posteriormente fue bautizado el 15 de diciembre de 2018 en la capilla del Palacio Real de Belgrado.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas yugoslavas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Estrella de Karadjordje.

Ancestros

Referencias 
1 https://web.archive.org/web/20171107071221/http://www.royalfamily.org/royal-family/order-of-line-of-succession/

2 http://www.royalfamily.org/palaces/the-royal-palace/ 

3 http://www.wargs.com/essays/succession/2001.html

4 https://web.archive.org/web/20171108122239/http://www.royalfamily.org/his-royal-highness-prince-philip-engaged/

5 https://web.archive.org/web/20180522100618/http://heinbruins.nl/LouPhil.html

6 https://web.archive.org/web/20190329150230/https://es.artprice.com/artista/463803/milan-marinkovic-cile

7 http://www.politika.rs/sr/clanak/192901/Sudbinska-terasa-na-Vracaru

8 https://web.archive.org/web/20171118070232/http://www.royalfamily.org/future-princess-danica-promoting-serbia/

9 http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4732178/Graphic-designer-set-marry-Serbian-prince.html

10 https://www.blic.rs/zabava/vesti/ko-je-lejdi-viktorija-kuma-nase-princeze-danice-je-lepotica-koja-ima-pomalo-burnu/9xtkgss

11-12 http://www.royalfamily.org/prince-stefan-christened-by-patriarch-irinej-at-royal-chapel-of-st-andrew-first-called/

Yugoslavia, Felipe de
Yugoslavia, Felipe de
Yugoslavia, Felipe de